Мікропроцесор Athlon 64 від AMD — це процесор восьмого покоління, наступник мікроархітектури AMD K7, орієнтований на споживчий ринок.

Одноядерні настільні процесори

Athlon 64

«ClawHammer» (степінги C0 & CG, 130 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Newcastle» (степінг CG, 130 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Winchester» (степінг D0, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Venice» (степінги E3 & E6, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Manchester» (степінг E4, 90 нм) 
 Athlon 64 X2 з одним відключеним ядром
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«San Diego» (степінг E4, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Toledo» (степінг E6, 90 нм) 
 Athlon 64 X2 з одним відключеним ядром
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Orleans» (степінги F2 & F3, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Lima» (степінги G1 & G2, 65 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Athlon 64 FX

«SledgeHammer» (степінги C0 & CG, 130 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64

«ClawHammer» (степінг CG, 130 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet

«San Diego» (степінг E4, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet

Двоядерні настільні процесори

Athlon 64 X2

«Manchester» (степінг E4, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet

«Toledo» (степінг E6, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet

«Windsor» (степінги F2 & F3, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Brisbane» (степінги G1 & G2, 65 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Athlon X2

Athlon 64 FX

«Toledo» (степінг E6, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Windsor» (степінг F2, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Windsor» (платформа AMD Quad FX, степінг F3, 90 нм) 
 Зазвичай продаються парами, всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Мобільні процесори

Mobile Athlon 64

«ClawHammer» (степінги C0 & CG, 130 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!

«Odessa» (степінг CG, 130 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!

«Oakville» (степінг D0, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!

«Newark» (степінг E5, 90 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!

Athlon Neo

«Huron» (65 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!, AMD-V

«Sherman» (65 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!, AMD-V

Athlon Neo X2

«Congo» (65 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, AMD-V

Примітки 
Note 1: Множник частоти відноситься до базової частоти шини HyperTransport 200 МГц.

Note 2: Athlon 64 3300+ доступний лише для систем Hewlett-Packard і IBM, або як OEM чіп. 3400+ для Socket 939 (версії як Newcastle так і Venice) є чіпом лише для OEM і ніколи не був доступним безпосередньо від AMD. Характеристики майже ідентичні 3500+ за виключенням шини HyperTransport у 800 МГц. 1500+ використовувався тільки в HP BladeSystem bc1500 blade PC.

Note 3: Повідомляється, що деякі Athlon 64 під кодовим ім'ям Venice для Socket 754 є дуже рідкісними. Підтверджено існування  3400+. Вони були доступні деякий час OEM виробникам.

Note 4: Вважається, що процесори з цим маркуванням використовуються лише як інженерний зразок.

Note 5: Процесори AMD розряду «Business Class», гарантовано наявні в продажу 24 місяці після випуску.

Див. також 
 Список мікропроцесорів AMD
 Список мікропроцесорів Intel
 Мобільні мікропроцесори

Джерела

Посилання 
 AMD Technical Documentation
 AMD Processors for Desktops: AMD Phenom, AMD Athlon FX, AMD Athlon X2 Dual-Core, AMD Athlon, and AMD Sempron Processor
 sandpile.org — AA-64 implementation — AMD K8
 AMD 64 OPN reference guide — Fab51
 Socket am2 cpus listed, specced, priced up — The Inquirer
 Chip identification by model number

Процесори AMD
Списки мікропроцесорів